Jatirejo (Ampelgading), een bestuurslaag in Indonesië
 Jatirejo (Banyakan), een bestuurslaag in Indonesië
 Jatirejo (Girimarto), een bestuurslaag in Indonesië
 Jatirejo (Giritontro), een bestuurslaag in Indonesië
 Jatirejo (Jatiroto), een bestuurslaag in Indonesië
 Jatirejo (Jepon), een bestuurslaag in Indonesië
 Jatirejo (Kaligesing), een bestuurslaag in Indonesië
 Jatirejo (Kuala Pesisir), een bestuurslaag in Indonesië
 Jatirejo (Ngampel), een bestuurslaag in Indonesië
 Jatirejo (Ngargoyoso), een bestuurslaag in Indonesië
 Jatirejo (Pasir Penyu), een bestuurslaag in Indonesië
 Jatirejo (Rejoso), een bestuurslaag in Indonesië
 Jatirejo (Sawit), een bestuurslaag in Indonesië
 Jatirejo (Suruh), een bestuurslaag in Indonesië
 Jatirejo (Tikung), een bestuurslaag in Indonesië